Joris Baers, Belgisch priester, bibliothecaris en bibliograaf
 Margriet Baers, Belgisch maatschappelijk werkster en feministe
 Maria Baers, Belgisch sociaal werkster, senator, feministe en de stichtster van de Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging (KAV)

Nederlandse of Vlaamse achternaam